Hovdjurslöss (Haematopinidae) är en familj med blodsugande löss som omfattar det enda släktet Haematopinus.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hovdjurslöss
Haematopinus